Lleyton Hewitt (n. 24 februarie 1981) este un fost jucător profesionist australian de tenis de câmp, născut la Adelaide, fost număr 1 în clasamentul ATP, timp de 80 de săptămâni. A câștigat 26 de titluri la simplu printre care unul la U.S. Open și altul la Wimbledon și 2 titluri la dublu.

S-a retras oficial din sportul de profesionist de performanță în ziua de 21 ianuarie 2016, la turneul de la Melbourne, după meciul pierdut în fața lui David Ferrer.

Rezultate

Finale simplu Grand Slam (4)

Câștigător (2)

Finalist (2)

Finale dublu Grand Slam

Câștigător (1)

Finale simplu Masters Cup (3)

Câștigător (2)

Finalist (1)

Finale simplu ATP Masters Series (7)

Câștigător (2)

Finalist (5)

Finale (42)

Simplu

Câștigător (26)

Finalist (14)

Dublu

Câștigător (2)

Note

Vezi și 
 Lista câștigătorilor turneului US Open

Legături externe 

  Profilul jucătorului la ATP

Nașteri în 1981
Nașteri pe 24 februarie
Campioni la Wimbledon
Campioni la U.S. Open
Jucători de tenis (bărbați) australieni
Jucători de tenis Numărul Unu Mondial
Membri ai Order of Australia
Oameni în viață